Joaquim José do Rosário, primeiro e único barão de São Francisco de Paula (? — ?) foi um nobre brasileiro, agraciado barão, comerciante no Rio de Janeiro. 

Baronatos do Brasil